Macon může znamenat:

 USS Macon (ZRS-5) – vzducholoď amerického námořnictva
 Macon County – jméno šesti okresů v USA
Macon (Georgie) – město v Georgii

Související články
 Mâcon – město v Burgundsku ve Francii
 Kanton Mâcon-Centre – kanton v Burgundsku ve Francii
 Kanton Mâcon-Nord – kanton v Burgundsku ve Francii
 Kanton Mâcon-Sud – kanton v Burgundsku ve Francii
 Arrondissement Mâcon – arrondissement v Burgundsku ve Francii